Mammillaria angelensises una especie perteneciente a la familia Cactaceae. Es un endemismo de México y se puede localizar a nivel del mar en la Península de Baja California.

Descripción 
Su forma es globosa o cilíndrica, y crece hasta alcanzar un tamaño de 15 cm de altura. Las flores tienen dos formas distintas de color. La primera es de color blanco, con tonos rosáceos en los pétalos exteriores, y la segunda es mucho más pronunciada de color, con los pétalos de color rosa y tonos marrón. Estas crecen alcanzando los 20 mm de longitud y 30 mm de diámetro.

Taxonomía 
Mammillaria dioica subsp. angelensis fue descrita por (R.T.Craig) D.R.Hunt y publicado en Mammillaria Postscripts 7: 3. 1997.
Etimología
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.
dioica: epíteto latíno que significa "dioica"
Sinonimia
Ebnerella angelensisChilita angelensis
Mammillaria angelensis

 Referencias 

 Enlaces externos  

 Mammillarias.net page on M. angelensis''. Accessed 2 May 2009.

dioica
Flora de México 
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1997
Plantas descritas por R.T.Craig
Plantas descritas por D.R.Hunt